

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kotłowo – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Kotłowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Biesiekierz

Miejscowości na Białorusi 
 Kotłowo – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Walówka

Zobacz też 
 Kotłów, Kotłówka